Дигидроортофосфат кальция (однозамещённый фосфорнокислый кальций) — кислая соль кальция и ортофосфорной кислоты с формулой Ca(HPO). Образует кристаллогидрат.

Получение 
 Действием избытка ортофосфорной кислоты на оксид или карбонат кальция:

Физические свойства 
Безводный дигидроортофосфат кальция образует бесцветные, блестящие моноклинные призмы.

Из водных растворов выделяется кристаллогидрат Ca(HPO)•HO, бесцветные кристаллы с плотностью 2,22 г/см³.

Химические свойства 
 Кристаллогидрат и безводный дигидроортофосфат кальция термически неустойчивы:
 

 Из воздуха медленно поглощает аммиак:
 

 В насыщенных водных растворах разлагается:
 

 Реагирует с ортофосфатом кальция:
 

 Разлагается концентрированной азотной кислотой и растворами щелочей:

Применение 
Основной компонент удобрений суперфосфат и двойной суперфосфат (первый содержит около 50% балласта — сульфата кальция, второй — почти чистый дигидроортофосфат кальция).

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Фосфаты кальция
Соединения кальция по алфавиту
Кислые соли